Allison Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allison Branch (Red River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Allison Branch (Nottely River), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Allison Branch (English Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Allison Branch (Stony Run), Fluss im Bundesstaat North Carolina